Samsung N150 — серия нетбуков производства компании Samsung Electronics. К моменту выпуска главным отличием от других представителей данного класса компьютеров являлось внедрение новой платформы — Pine Trail-M, вместо использовавшейся ранее Diamondville. Полное наименование — Samsung NP-N150

Технические характеристики 
 Процессор: Intel Atom N450 1,66 ГГц
 Чипсет: Intel NM10
 Графический процессор: Intel GMA 3150 (до 256 Мб)
 Оперативная память: 1 ГБ DDR2, одноканальный контроллер памяти
 Экран: 10,1 дюйма WSVGA (1024 × 600), матовый, с LED-подсветкой
 Встроенные модули Wi-Fi и в зависимости от комплектации Bluetooth 3.0
 Жёсткий диск: 250 ГБ или 160 ГБ (5 400 об./мин, SATA) в зависимости от комплектации
 Размеры: 292,4 × 217 × 30,7 мм
 Масса: 1240 г
 Операционная система: Windows 7 Начальная или Windows XP в зависимости от комплектации.

Возможна установка систем на базе GNU/Linux и порта ОС Android для x86 систем, расширение оперативной памяти до 2 ГБ, а также установка SSD, взамен имеющегося жесткого диска. Теоретически возможна перепайка процессора на двухъядерный Intel Atom D525 с изменением системы охлаждения из-за увеличившегося TDP.

Ссылки 
 Обзор нетбука Samsung N150
 Samsung N150
 Intel Pine Trail-M: компактность и пассивное охлаждение для нетбуков

Нетбуки
Продукция Samsung Electronics
Появились в 2010 году в Республике Корея